Ґудзьо (Ґіфу)
Ґудзьо-хан
Повіт Ґудзьо